Touchstone peut désigner :
 Touchstone Pictures, un studio de cinéma, et sa filiale télévision, Touchstone Television, renommée « ABC Studios » en 2007 ;
 Touchstone : un groupe de rock progressif anglais ;
 Touchstone : un album de Chick Corea sorti en 1982.